Jim Kelly – attore statunitense
Jim Kelly – giocatore di football americano statunitense
Jim Kelly, calciatore nordirlandese
Jimmy Kelly, calciatore irlandese
Jim Kelly, calciatore canadese
Jim Kelly, produttore cinematografico statunitense

Pagine correlate 
James Kelly